Agilulf van Keulen, bisschop
 Agilulf van Metz, bisschop 
 Agilulf van de Longobarden, koning
 Agilulf den vise, toneelstuk verwijzend naar Agilulf van de Longobarden